Тызва (Тызьва) — один из основных притоков Славянки, ручей.

Физико-географическая характеристика 
Длина около 5 км. Исток Тызвы расположен южнее городского Казанского кладбища на окраине Пушкина. По её берегам расположены огороды, частные погреба для хранения урожая. Многие годы река страдала от стоков городской бани, располагавшейся на берегу.

На Тызве императрица Екатерина II создала парк для внука Александра, названный «Александрова дача» (арх. Н. А. Львов, 1789 год). На территории парка были плотина, образующая на Тызве небольшой пруд, а также ряд павильонов (Дом Царевича Хлора, поименованный в честь персонажа сказки, сочинённой императрицей для четырёхлетнего внука; Храм Флоры и Помоны, Храм Цереры, Храм Розы без шипов). В месте впадения Тызвы в Славянку расположен дворец Мариенталь (1778 год) — исторический центр Павловска.

В 1702 году в устье Тызвы произошло сражение Северной войны, по пути отступления шведских войск от Ижоры в Ниеншанц.

Русло Тызвы засорено илом и постепенно зарастает тростником и осокой.

Примечания

Ссылка 
 

Бассейн Славянки
Павловск (Санкт-Петербург)
Реки Санкт-Петербурга